Otterhof ist der Name folgender Orte

 Otterhof (Külsheim), aufgegebener Wohnplatz auf der Gemarkung des Dorfes Steinbach, Stadt Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Otterhof (Trattenbach), Einzelgehöft, Gemeinde Trattenbach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich

Siehe auch:
 Ottenhof